Список самых высоких зданий Ханоя ранжирует здания по высоте на основе рейтингов Emporis, Skyscraper Source Media и Council on Tall Buildings and Urban Habitat.

Галерея

Примечания

Ссылки 

Ханой
Ханой
Выс
Выс